Elizabeth Cheney (abril de 1422 - 25 de septiembre de 1473) fue una aristócrata inglesa que a través de sus dos matrimonios se convirtió en bisabuela de Ana Bolena, Juana Seymour y Catalina Howard, tres de las esposas de Enrique VIII, y por ende en tatarabuela de dos reyes: Eduardo VI —hijo de Enrique VIII y Juana Seymour— e Isabel I —hija de Enrique VII y Ana Bolena—. Su primer esposo fue sir Frederick Tilney, el segundo sir John Say, presidente de la Cámara de los Comunes, y tuvo nueve hijos de los dos matrimonios.

Familia 
Nació en Fen Ditton, Cambridgeshire, en abril de 1422. Era la hija mayor de Laurence o Lawrence Cheney o Cheyne (c. 1396 – 1461) y Elizabeth Cokayn o Cokayne. Tuvo tres hermanas y un hermano menores: Anne, esposa de John Appleyard, Mary, esposa de John Allington, Catherine, esposa de Henry Barley y John, esposo de Elizabeth Rempston. También tuvo dos hermanastros del matrimonio de su madre con sir Philip Butler. 

Sus abuelos paternos fueron sir William Cheney y Katherine Pabenham, y los maternos, sir John Cockayne, barón jefe del Échiquier, e Ida de Grey, hija de Reginald Grey, II barón Grey de Ruthyn y Eleanor Le Strange de Blackmere.

Matrimonios e hijos 
En fecha desconocida, Elizabeth Cheney se casó por primera vez con sir Frederick Tilney, de Ashwellthorpe, (Norfolk) y Boston (Lincolnshire), hijo de sir Philip Tilney e Isabel Thorpe. La pareja tuvo una hija:
 Elizabeth Tilney (antes de 1445-4 de abril de 1497). Se casó en torno a 1466 con sir Humphrey Bourchier, con quien tuvo tres hijos, y en segundas nupcias el 30 de abril de 1472 con Thomas Howard, II duque de Norfolk, con quien tuvo nueve hijos, entre ellos Thomas Howard, III duque de Norfolk, Elizabeth Howard, madre de Ana Bolena, y Edmund Howard, padre de Catalina Howard.

Sir Frederick Tilney murió en 1445, dejando sus propiedades a su hija Elizabeth. Poco antes de diciembre de 1446, Elizabeth Cheney se casó en segundas nupcias con sir John Say de Broxbourne (Hertfordshire), presidente de la Cámara de los Comunes y miembro de la casa del rey Enrique VI de Inglaterra. Sir John estuvo con Guillermo de la Pole, I duque de Suffolk, en la embajada enviada a Francia en 1444 para negociar con Carlos VII de Francia el matrimonio del rey Enrique con Margarita de Anjou. 

Sir John Say y Elizabeth tuvieron tres hijos y cuatro hijas:

 Sir William Say (1452-1529). Se casó antes del 18 de noviembre de 1472 con Genevieve Hill, y en segundas nupcias, a principios de 1480, con Elizabeth Fray, con quien tuvo dos hijas, Mary y Elizabeth Say. 
 Anne Say (1453-1494). Se casó con Henry Wentworth, y con quien tuvo varios hijos, entre ellos Margery Wentworth, madre de Juana Seymour.
 Thomas Say
 Leonard Say
 Mary Say (1464-c.1501) que casó con Philip Calthorpe.
 Margaret Say, que casó con Thomas Sampson.
 Katherine Say, que casó con Thomas Bassingbourne.
 Jane Say

Descendientes reales

Fallecimiento 
Elizabeth Cheney murió el 25 de septiembre de 1473 a los 51 años, y fue enterrada en la iglesia de Broxbourne. Tras su muerte, su viudo se volvió a casar con Agnes Danvers, y murió cinco años después, el 12 de abril de 1478. El hijo mayor de Elizabeth, sir William Say, se casó en segundas nupcias con Elizabeth Fray, hija de su madrastra Agnes y de su primer esposo John Fray (1419- 1461), barón jefe del Échiquier.

Ancestros

Fuentes
 John Smith Roskell, Parliament and Politics in Late Medieval England, Vol. 2, Google Books, Consultado el 9 de septiembre de 2009

Referencias

Nobles de Inglaterra del siglo XV